Vidalia (Géorgie) ;
 Vidalia (Louisiane) ;

Voir aussi 

 Vidalia (logiciel)

Homonymie de localités aux États-Unis